Чемпионат Кипра сезона 1944/45 — 8-й Чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 6 команд. Победителем турнира стал клуб «ЭПА» из Ларнаки.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за чемпионство

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

Кипр
Кипр
1944 год на Кипре
Спорт на Кипре в 1945 году
1944/1945